Павел Валерьевич Коробков (18 октября 1990 года, Гулистан, Узбекская ССР, СССР) — российский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позициях тяжёлого форварда и центрового.

Игровая карьера 
Родился в семье баскетболиста Валерия Коробкова, в молодости игравшего в командах Первой и Высшей лиги СССР, а ныне тренирует баскетболистов в Амурском государственном университете.

С 2009 по 2012 годы Коробков выступал за молодёжную команду «Локомотив-Кубань». В составе краснодарской команды дважды выигрывал чемпионат молодёжных команд (2010, 2011) и дважды становился MVP турнира (2011, 2012).

В июне 2012 года подписал 4-летний контракт с «Нижним Новгородом».

В сезоне 2013/2014 Коробков провёл 12 матчей в Еврокубке, в среднем набирая 7,4 очка, 2,1 подбора, 0,5 передачи, 0,2 перехвата, 0,4 блок-шота за 16,6 минуты. В Единой лиге ВТБ в 20 матчах набирал 9,2 очка, 2,2 подбора, 0,5 передачи, 0,3 перехвата за 17,5 минуты. Павел стал лучшим бомбардиром нижегородской команды в финальной серии против ЦСКА, набирая по 11,7 очка за игру.

В июле 2014 года подписал 3-летний контракт с ЦСКА.

В сезоне 2014/2015 Коробков принял участие в 35 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,5 очка и 2,4 подбора. В 19 встречах Евролиги средняя результативность Павла составила 2,9 очка и 1,3 подбора. По окончании сезона перенёс успешную операцию по исправлению носовой перегородки для улучшения дыхательных функций.

В январе 2016 года, на тренировке перед отправлением на игру в Саратов, Коробков получили травму левого коленного сустава. После восстановительного периода Коробков вернулся в строй, однако в плей-офф Единой лиги ВТБ повреждение вновь дало о себе знать, и Павел проводил завершающие матчи «на уколах». После окончания сезона ему были рекомендованы консервативная терапия и отдых, но данные меры не привели к серьезной положительной динамике. На медобследовании, проведенном перед началом тренировочного лагеря сборной России, врачами Федерального медико-биологического агентства и ЦСКА было принято решение направить Коробкова на диагностическую операцию. Вторая операция была проведена в июле в Германии, однако в сочетании с консервативной терапией не дала существенной положительной динамики, потому медицинским штабом клуба после консультаций с многочисленными специалистами принято решение об очередном хирургическом вмешательстве. Третья операция на коленном суставе была проведена в одной из московских клиник. В результате, проблемы с коленом вынудили Павла полностью пропустить сезон 2016/2017.

В июле 2017 года Коробков подписал новый 1-летний контракт с ЦСКА с особыми требованиями к физической готовности. Предполагается, что Павел приступит к занятиям с командой с начала подготовительного периода. При этом контракт вступит в полную силу, когда он сможет стабильно и без пропусков участвовать в работе команды.

4 декабря 2017 года Коробков вышел на площадку впервые за 18 месяцев, которые ушли на операции, долгое восстановление и обретение формы. В матче Единой лиги ВТБ с «Калевом» (108:100), за 6 минут игрового времени, Павел набрал 6 очков и 1 подбор.

В июне 2018 года покинул ЦСКА по истечении срока контракта. За 4 года в составе армейского клуба Павел принял участие в 113 матчах (11 – в стартовой пятерке), набирал в среднем 4,4 очка, 1,9 подбора, 0,4 передачи, 0,3 перехвата, 0,3 блок-шота за 11,2 минуты.

Сборная России 
В августе 2014 года Коробков вошёл в состав сборной России для участия в квалификационном турнире Евробаскета-2015.

В марте 2015 года Коробков попал расширенный состав сборной России, которой предстояло выступить на Евробаскете-2015.

Тренерская карьера 
В октябре 2020 года Коробков вошёл в тренерский штаб краснодарской «Спарты-КубГТУ», которая выступает в Студенческой лиге РЖД.

Конфликт с Гомельским 
5 февраля 2015 года, во время прямого эфира трансляции матча ЦСКА против «Олимпиакоса», комментатор Владимир Гомельский в одном из игровых моментов встречи после фола Коробкова на баскетболисте команды соперника назвал Павла «дебилом». Игроки «Нижнего Новгорода» поддержали бывшего одноклубника, выйдя на матч с «Химками» в игровой форме с надписью «Я не дебил». В дальнейшем Гомельский рассказал о том, что принес извинения Коробкову за своё высказывание:

Сам Коробков признался, что не придает значения словам Владимира Гомельского. Павла расстроило лишь то, что их слышали родители:

В марте 2022 года, в подкасте Игоря Знаменского и Дмитрия Матеранского «Взял мяч» Гомельский сказал, что несмотря на извинение, своё отношение к этой ошибке он не изменил. Со слов Гомельского, спустя несколько лет после эпизода, встретившись в Благовещенске, они «обмыли дружбу народов в китайском ресторане».

Личная жизнь 
31 августа 2017 года в семье Павла Коробкова и его супруги Анны родился сын Виктор, рост – 54 см, вес – 3750 грамм.

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2015/2016
  Бронзовый призёр Евролиги: 2014/2015
  Чемпион Единой лиги ВТБ (4): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2013/2014
  Чемпион России (4): 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
  Серебряный призёр чемпионата России: 2013/2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 

Баскетболисты России
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК ЦСКА Москва
Баскетбольные тренеры России